Српска лига Запад у сезони 2011/12. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Зона Дрина, Зона Дунав и Зона Морава.

У претходној сезони из лиге су испали ФАП из Прибоја и Будућност из Ваљева као најлошије пласирани тимови лигеа у лигу су се пласирала три нова клуба, а то су: ГФК Јасеница из Зоне Дунав, Јединство Путеви из Зоне Дрина, и Победа из Крагујевца из Зоне Морава. Из Прве лиге Србије није испао ни један тим, а у виши ранг такмичења је прешла Слога из Краљева.

Клубови у сезони 2011/12.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Запад 

Легенда

Зоне

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Запада
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net

Српска лига Запад
Запад